Чемпионат СССР 1990 года в 9-й зоне второй низшей лиги проходил в два круга. Лучшие два клуба — Нуравшон (Бухара) и Касансаец (Касансай) получили путёвку во вторую лигу.

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com

Чемпионат СССР по футболу 1990